Lutz může být:

 Lutzův skok – krasobruslařský skok

příjmení
 Christopher Lutz (* 1971) – německý šachový velmistr
 Kellan Lutz (* 1985) – americký herec

Externí odkazy